Mainvilliers, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Mainvilliers, commune française du Loiret.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France